Тетраборат аммония — неорганическое соединение, 
соль аммония и тетраборной кислоты с формулой (NH)BO,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидрат.

Получение 
 Реакция борной кислоты и раствора аммиака:

Физические свойства 
Тетраборат аммония образует бесцветные кристаллы.

Хорошо растворяется в воде.

Образует кристаллогидраты состава (NH)BO•4HO.

Литература 
 
 

Большой энциклопедический словарь  ХИМИЯ    Главный редактор. Кнунянц И.Л.  - 44 с.

Соли аммония
аммония